Khouri — sobrenome árabe
 Araucária — cujo nome indígena é Curi

Ver também 
 Curie — unidade de radioatividade